Foxacos puede referirse a:

 Foxacos (La Coruña), lugar de la parroquia del Araño, municipio de Rianjo, provincia de La Coruña.
 Foxacos (Lugo), lugar de la parroquia de Abeledo, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 Foxacos (Caldas de Reyes), lugar de la parroquia de Arcos da Condesa, municipio de Caldas de Reyes, provincia de Pontevedra.
 Foxacos (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Toiriz, municipio de Villa de Cruces, provincia de Pontevedra.